Rio Oiapoque kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Keriniutu, vattendrag, 
 Rio Oiapoque (vattendrag i Brasilien), 

Robotskapade Brasilienförgreningar